Von bescheißen spricht man:
 in der Umgangssprache, siehe Lüge
 im Strafrecht, siehe Betrug
 im Familienrecht, siehe Ehebruch
 im Kartenspiel, siehe Schummellieschen
 beim Computerspiel, siehe Cheat (Computerspiel)